«Ангелы у кромки поля» () — художественный фильм, ремейк одноимённого фильма 1951 года. Фильм можно смотреть детям любого возраста.

Сюжет 
Главный герой фильма — мальчик-подросток. У него не очень счастливая жизнь — его отца могут посадить в тюрьму. Об этом, собственно, мальчику сообщил сам его отец в их последнюю встречу. После этого папа сел на свой мотоцикл, и с тех пор мальчик его не видел.

В ту же последнюю встречу сын спросил отца о своей заветной мечте — когда они смогут жить дружной семьёй? Отец полушутливо-полусерьёзно ответил — когда выиграют твои «Ангелы». «Ангелы» — это бейсбольная команда, за которую болел мальчик. Слова отца запали парню в душу и он решил «сделать» «Ангелов» чемпионами.

Мальчик начинает постоянно молиться о том, чтобы команда, за которую он болеет, стала чемпионами. И его мольбы были услышаны — на землю спускается ангел, который должен помочь исполнению мечты мальчика. Но сделать совсем не просто — игроки команды «Ангелы» ленивы, их тренер очень тяжёл на подъём, и к тому же их команде просто не везёт.

В ролях 
 Дэнни Гловер — тренер «Ангелов»
 Кристофер Ллойд — ангел с неба
 Тони Данца
 Бренда Фрикер
 Бен Джонсон
 Джозеф Гордон-Левитт
 Джей Сэндерс
 Тэйлор Негрон
 Милтон Дэвис младший
 Тони Лонго
 Нил Макдонаф
 Стоуни Джексон
 Мэттью Макконахи
 Эдриен Броуди
 Тим Конлон
 Дермот Малруни

Примечания 

Семейные фильмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Диснеевские фильмы
Фильмы Уильяма Дира
Фильмы-ремейки США
Фильмы на английском языке
Фильмы Caravan Pictures